Boris Vasil'evič Spasskij – scacchista russo

Pagine correlate 
 Spassk
 Spasskaja
 Spasskoe
 Spasskij rajon